Renodes hypomelas är en fjärilsart som beskrevs av George Francis Hampson 1924. Renodes hypomelas ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
hypomelas